Медленный город () — международное движение, основанное в Италии в октябре 1999 года. Является частью Медленного движения.

На январь 2021 года насчитывает 272 города-члена. Целью движения является улучшение качества жизни в городах за счёт замедления ритма жизни, противостояния однообразию и усреднению.

История 
В 1999 году город Бра и ещё три итальянских города приняли решение преобразовать жизнь в соответствии с принципами Карло Петрини, основателя движения «Слоуфуд»: удовольствие превыше прибыли, человек важнее работы, неспешность приятнее суеты.

Хотя наибольшую поддержку движение нашло в Италии, к 2006 году в него вступили города Германии, Норвегии и Великобритании. К середине 2009 года в нём принимали участие уже четырнадцать стран, в том же году к «Медленным городам» присоединился первый североамериканский населённый пункт, которым стал небольшой канадский приморский посёлок .

Цели и задачи 
Каждый город - член организации «Медленный город» должен стремиться соответствовать 55 принципам движения, которые являются основой новой философии городской жизни.

Главные принципы:
 Улучшение качества жизни в городе;
 Противостояние усреднению и глобализации;
 Защита окружающей среды;
 Пропаганда культурного разнообразия и уникальности каждого города;
 Создание условий для здорового образа жизни.

Для достижения этих целей предпринимаются меры по сокращению транспорта и шума, создаются новые зеленые и пешеходные зоны, оказывается поддержка местным производителям и тем, кто использует их продукцию, внедряются экологически чистые технологии, создается атмосфера добрососедства и гостеприимства.

Членство в организации 
Существует две категории членства: полноправным членом организации «Медленный город» (Cittaslow town) может стать только город с населением менее 50 000 человек, города с населением более 50 000 человек могут стать Сторонниками «Медленного города» (Cittaslow Supporter), отдельные люди или семьи могут стать Друзьями «Медленного города».

Для вступления в организацию город должен изначально соответствовать части требований, предъявляемых к «Медленному городу», и обязаться развиваться в соответствии с принципами движения. Ежегодно участники движения платят членские взносы.

Члены организации

См. также 
 Медленное движение
 Слоуфуд

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Cittaslow International Network Список городов-участников движения

Медленное движение
Общественные объединения